Ahron ("Ronnie") Bregman 1958-), politologue, journaliste et écrivain israélien ;
 Albert S. Bregman (1936-), psychologue et professeur québécois ;
 Alex Bregman (1994-), joueur de baseball américain ;
 Buddy Bregman (1930-2017), compositeur américain ;
 James Bregman (1941-), judoka américain ;
 Martin Bregman (1926-2018), producteur de cinéma américain ;
 Myriam Bregman (1972-), avocate, activiste et femme politique argentine ;
 Rutger Bregman (1988-), écrivain et historien néerlandais.

Patronyme germanique
Patronyme juif